Геронимус — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Геронимус, Александр Абрамович (1901—1938) — советский военный деятель, начальник политотдела 52-й стрелковой дивизии, бригадный комиссар.
 Геронимус, Александр Юрьевич (1945—2007) — российский священник и православный богослов.
 Геронимус, Борис Авигдорович — советский литературовед.
 Геронимус, Юрий Вениаминович (1913—2013) — советский и израильский математик, программист.
 Геронимус, Яков Лазаревич (1898—1984) — украинский советский математик и механик (Geronimus polynomials).